EMSI est un sigle, qui signifie :
 École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur, un groupe d'écoles du Maroc, sur 3 sites -  Casablanca, Rabat, et Marrakech
 École de Management des Systèmes d'Information, Grenoble, France.

Code